San Augustine, città del Texas
Contea di San Augustine, contea del Texas